De periode 2501 t/m 2510 bevat 24 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
5 totale
7 ringvormige
2 hybride
10 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen